Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Lundgren che ha battuto in finale Jim Pugh 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (semifinali)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)

 David Pate (secondo turno)
 Scott Davis (primo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Jay Berger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1987